Kruimeltje (boek), een boek uit 1923
 Kruimeltje (strip), een stripverhaal gebaseerd op bovenstaand boek
 Kruimeltje (film), een film gebaseerd op bovenstaand boek
 Kruimeltje (musical), een musical gebaseerd op bovenstaand boek
 De avonturen van Kruimeltje, een televisieserie gebaseerd op bovenstaand boek